Le Classic de Charlotte est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975, disputée en tant qu'exhibition, se dispute à Charlotte du 12 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charlotte
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Charlotte
Tennis aux États-Unis en 1975
Tennis en septembre 1975